Člověčenství může mít více významů:

 Člověčenství (lidství) – podstatná stránka člověka
 Člověčenství (poddanství) – druh poddanského vztahu

Externí odkazy